Riwoche steht für:

 Riwoqê, einen Kreis im Autonomen Gebiet Tibet
 das Riboche-Kloster oder Riwoqê-Kloster
 Riwoche (Pferd), eine tibetische Pferderasse